Кубок Англии по футболу 1890/91 () — 20-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Англии. В нём принял участие 161 клуб, 139 из которых начали борьбу на предварительном этапе. 7 клубов не сыграли ни одного матча.

Предварительный раунд

Первый отборочный раунд

Переигровка первого отборочного раунда

Второй отборочный раунд

Переигровка второго отборочного раунда

Третий отборочный раунд

Четвёртый отборочный раунд

Переигровка четвёртого отборочного раунда

Первый раунд

Переигровка первого раунда

Второй раунд

Переигровка второго раунда

Третий раунд

Полуфиналы

Переигровка полуфинала

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок Англии 1890/91 на сайте RSSSF.com 
 Кубок Англии 1890/91 на сайте Wildstat.ru 

1890-1891
Футбол в Англии в сезоне 1890/1891